Baiacu-de-espinho pode referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Canthigaster rostrata
 Chilomycterus antillarum
 Chilomycterus reticulatus
 Chilomycterus spinosus spinosus
 Diodon eydouxii
 Diodon holocanthus
 Diodon hystrix

Desambiguações de espécies